Эйн Хемед () — национальный парк и заповедник в Израиле, находится в горах в семи километрах к западу от Иерусалима. Он также известен под своим латинским названием Аква Белла. Парк расположен на пути старых дорог Древнего Рима. В более поздние периоды, крестоносцы называли это место Эммаус. Проходившая здесь дорога связывала прибрежные равнины с холмами Иерусалима.

История 
Иерусалимское королевство построило крепости по дороге в Иерусалим, с целью контроля за движением в столицу, и защиты паломников во время визита в Священный город. Первоначально здесь была построена ферма, с использованием минеральной воды для орошения. Впечатляющие руины замка крестоносцев занимают площадь 30x40 метров, а южная стена возвышается на высоту до 12 метров. Здание имеет несколько ворот, и два арочных зала. На арабском это место было известно как, Дейр-эль Бенат (Монастырь дочерей). Археологические исследования показывают, что он был построен в 1140—1160, в период правления Фулька Иерусалимского, в тот же период что и . К югу от заповедника находится старое мусульманское кладбище.

Галерея

Литература 
 Браун Р., По следам крестоносцев: Путеводитель по замкам Израиля. - Модиин: Издательство Евгения Озерова, 2010. – 180 с., ил., ISBN 978-965-91407-1-8

Ссылки 
 

Археологические объекты в Израиле
Национальные парки Израиля